József Zakariás – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Mária Zakariás – ex canoista ungherese